Лифано́вский — фамилия и топоним, имеет женскую форму Лифановская.
 Лифановский, Борис Игоревич (род. 1976) — российский виолончелист и музыкальный журналист.
 Лифановский, Игорь Борисович (1938—2002) — советский и российский валторнист и музыкальный педагог.

Топонимы 
 Лифановский сельсовет — упразднённая административно-территориальная единица, существовавшая на территории Московской губернии и Московской области до 1958 года.
 Улица Лифановская — улица в Мотовилихинском районе г. Перми.